Příjmení Craft nese více různých osobností:

 Kelly Craftová (* 1962) – americká diplomatka
 Shanice Craftová (* 1993) – německá atletka
 Shelley Craftová (* 1976) – australská televizní osobnost